Nikolaes Heinsius kan syfta på:

 Nikolaes Heinsius den äldre (1620–1681), nederländsk lärd och skald 
 Nikolaes Heinsius den yngre (1655–1718), nederländsk romanförfattare